Пань:

 Пань — китайская фамилия (клан)
 Пань Гуан (род. 1947) — профессор, высокопоставленный эксперт, директор центра изучения ШОС
 Пань (Гуйчжоу) – уезд в городском округе Люпаньшуй китайской провинции Гуйчжоу.